Carlos Wilson (ator) — ator brasileiro
Carlos Wilson Rocha de Queirós Campos — político brasileiro do estado de Pernambuco

Desambiguações de antropônimos